

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Matc“ beginnt.

Matc 



Match 
 Matcham, Frank (1854–1920), britischer Theaterarchitekt
 Matchefts, John (1931–2013), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Matchett, Kari (* 1970), kanadische Schauspielerin

Matco 
 Matcovschi, Dumitru (1939–2013), moldauischer Schriftsteller und Mitglied der Moldauischen Akademie der Wissenschaften